Almaraz de Duero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almaraz de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Almaraz de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar